(«гадрозавр Рябинина») — вымерший род анкилополлексиевых динозавров (вымершая клада птицетазовых динозавров) из маастрихта Крыма. Его типовой вид — Riabininohadros weberi, измененный на Riabininohadros weberae.

Открытие и история 
Первоначально он был назван как вид Orthomerus, когда впервые был описан А. Н. Рябининым в 1945 году по элементам задних конечностей из безымянного образования маастрихтского возраста. Это название продержалось до 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Lopatin, A. V., & Averianov, A. O. (2020). Riabininohadros, a New Genus for the Ornithischian Dinosaur Orthomerus weberae (Ornithopoda, Iguanodontia) from the Late Cretaceous of Crimea. Paleontological Journal, 54(3): 320–322. doi:10.1134/S0031030120030089. S2CID 219958457.
 Рябинин А. Н. Остатки динозавра из верхнего мела Крыма //Палеонтология и стратиграфия. – 1945. – №. 4. – С. 4–10.
 Несов Л. А. Динозавры Северной Евразии: новые данные о составе комплексов, экологии и палеобиогеографии. – Alexander Doweld,  Институт научных исследований земной коры Санкт-Петербургского государственного университет. - 1995. - c. 1–156.
 Уланский, Роман Е., (2015). Riabininohadros, новый род гадрозавров из маастрихта Крыма, Россия. Динология, 10 с. http://dinoweb.narod.ru/Ulansky_2015_Riabininohadros_Crimean_hadrosaur.pdf
 Вебер, Г. Ф., (1937), «От Ялты через село Коккоз до Бахчисарая», в: Международный геологический конгресс, XVII сессия. Южная экскурсия, Крымская АССР , под ред. Моисеева А.А., Москва–Л.: Главн. Красный. геол. развед. Литр., 1937: 48–58
 Weishampel, David B.; Horner, Jack R. (1990). "Hadrosauridae". In Weishampel, David B.; Dodson, Peter; and Osmólska, Halszka (eds.). The Dinosauria (1st ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 534–561. ISBN0-520-06727-4. 
 Horner, John R.; Weishampel, David B.; Forster, Catherine A (2004). "Hadrosauridae". In Weishampel, David B.; Dodson, Peter; and Osmólska, Halszka (eds.). The Dinosauria (2nd ed.). Berkeley: University of California Press. pp. 438–463. ISBN0-520-24209-2. 
 Рябинин А.Н. Новые находки ископаемых рептилий в Крыму. Природа 1946 (11):65-66
 Lopatin, A.V., Averianov, A.O., & Alifanov, V.R., (2018), "New Data on Dinosaurs of the Crimean Peninsula", Dokl. Biol. Sci., 482: 206–209

Анкилополлексии
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2020 году